Средняя Мельница — название нескольких населённых пунктов:
 Средняя Мельница — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Средняя Мельница — деревня в Кунгурском районе Пермского края.